«Взвешенные и счастливые люди» (ранее — «Взвешенные люди») — российское телевизионное реалити-шоу, версия популярного американского проекта «The Biggest Loser» (Потерявший больше всех). Участники программы, страдающие от лишнего веса, соревнуются между собой в похудении и борются за главный приз — 3 миллиона рублей.

Изначально планы на создание адаптации «The Biggest Loser» возникли ещё в 2012 году у компании «Story First Production», в то время являвшейся основным производителем контента для телеканалов холдинга «СТС Медиа». Однако эти планы не были реализованы ввиду закрытия «Story First Production» в 2013 году. К идее вернулись только спустя 2 года, а производством реалити-шоу занялась компания «ВайТ Медиа», известная по таким успешным проектам на российском ТВ, как «Один в один!», «МастерШеф. Дети» и др.

Шоу было номинировано на премию ТЭФИ-2015 в номинации «Развлекательная программа „Образ жизни“». В 2016 году шоу получило премию «ТЭФИ-2016» в номинации «Реалити-шоу».

Сюжет 
Участников делят на красную и синюю команды, c каждой из которых занимаются профессиональные тренеры. Под присмотром тренеров и диетологов участники проходят через физические испытания, диеты и взвешивания. В их распоряжении — качественное спортивное оборудование.

В конце каждой недели команды проходит взвешивание, которое определяет общий сброшенный вес. Команда, сбросившая меньше веса в процентном соотношении, должна на голосовании определить, кто из участников покидает шоу.

Когда количество участников уменьшается, команды расформировываются, начинается следующий этап шоу — индивидуальный. Каждую неделю проходят взвешивания и двое участников, потерявших меньше всех, номинируются на уход из шоу. Проект покидает тот, против кого проголосует большее число участников (номинированные не имеют права голосовать).

В 3 сезоне правила изменились. Организаторы объявили о том, что участвовать смогут только 10 пар единомышленников, которые мечтают распрощаться с лишними килограммами — родители и дети, братья и сестры, семейные пары, партнеры по бизнесу и коллеги, одноклассники и просто добрые друзья.

Победителем становится участник, который на открытом финале сбросит больше всего от начального веса. Возрастное ограничение — от 18 до 50 лет. Есть и ограничение по весу: женщины должны весить больше 100 кг, а мужчины — более 120 кг. Также организаторов интересуют вопросы, что сподвигло претендентов участвовать в шоу, как изменится их жизнь после того, как лишний вес уйдёт, и пр.

В 4 сезоне правила вновь изменились. Организаторы объявило о том, что участвовать могут 30 людей которые мечтают распрощаться с лишними килограммами. Победителем становится участник, который на открытом финале сбросит больше всего от начального веса. Возрастное ограничение — от 18 до 50 лет. Есть и ограничение по весу: женщины должны весить больше 100 кг, а мужчины — более 120 кг. Также организаторов интересуют вопросы, что сподвигло претендентов участвовать в шоу, как изменится их жизнь после того, как лишний вес уйдёт, и пр.

Лица

1 сезон 

Премьера первого сезона состоялась 18 апреля 2015 года на СТС. Победителем первого сезона стал Пётр Васильев. Второй приз получил Алексей Усков.

2 сезон 

Премьера второго сезона состоялась 13 февраля 2016 года на СТС. Победителем второго сезона стал Тимур Бикбулатов.
Второй приз в размере 500000 рублей получил Яков Поварёнкин.

3 сезон (парный) 

Премьера третьего сезона состоялась 18 февраля 2017 года на СТС. Победителем третьего сезона стал Борис Бабуров. Второй приз в размере 500000 рублей получила Анна Шевченко.

4 сезон 
Премьера четвёртого сезона состоялась 17 февраля 2018 года на СТС. В 4 сезоне ведущей стала Анфиса Чехова, а тренерами — Сергей Пархоменко, Сергей Бадюк и Наталья Луговских. Победителем четвертого сезона стал Антон Авдуевский. Второй приз в размере 500000 рублей получил Андрей Шляхов.

Примечания

Ссылки 
 
 Участники 2 сезона проекта «Взвешенные люди» на сайте uchastniki.com

Реалити-шоу России
Телепередачи СТС
Реалити-шоу
Телепередачи компании «ВайТ Медиа»
Интернациональные телепроекты
Телепередачи, запущенные в 2015 году
Телепередачи, закрытые в 2018 году
Программы телеканала «Ю»